Viscoelástico puede referirse a:
 un material que presenta viscoelasticidad;
 una protección viscoelástica; o
 cierto material para colchones.